Те́рехов — русская фамилия; имеет женскую форму . Происхождение фамилии — от сокращённой формы имени Терентий, означающего по-латыни «назойливый, утомительный».

Известные носители 

 
 
 Терехов, Андрей Николаевич (род. 1949) — российский учёный и ИТ-предприниматель.
 Терехов, Антон Андреевич (род. 1998) — российский футболист.
 Терехов, Аркадий Яковлевич (1930—2018) — советский строитель, Герой Социалистического Труда.
 Терехов, Борис Павлович (1916—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Терехов, Валерий Васильевич (1948—2007) — советский политзаключённый, российский политический деятель, журналист и правозащитник.
 
 Терехов, Владислав Петрович (род. 1933) — советский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол.
 Терехов, Георгий Романович (1869—?) — офицер Русской императорской армии, участник Первой мировой войны, Георгиевский кавалер.
 
 
 
 Терехов, Константин Павлович (1917—ранее 2000) — советский и украинский партийный и государственный деятель.
 
 
 Терехов, Олег Анатольевич (род. 1966) — тренер, вице-президент Европейской федерации тайского бокса.
 
 
 Терехов, Станислав Николаевич (1955—2017) — российский общественный и политический деятель.
 Терехов, Филипп Филиппович (1923—1943) — Герой Советского Союза.
 Терехов, Ярослав Юрьевич (род. 1999) — украинский футболист.



См. также 

 
 
 
 
 Терихов

Примечания